Пиннань — китайский топоним:
 Пиннань (Гуйган) (平南) — уезд городского округа Гуйган Гуанси-Чжуанского автономного района
 Пиннань (Ниндэ) (屏南) — уезд городского округа Ниндэ провинции Фуцзянь